UID puede referirse a:
 Códigos identificadores utilizados en informática:
 Identificador de usuario (en inglés, user ID);
 Identificador único (en inglés, unique ID);
 Diseño de interfaz de usuario (en inglés, user interface design), diseño informático enfocado en la experiencia de usuario y la interacción;
 Utriusque iuris doctor (doctor en uno y otro derecho [civil y canónico]).